Cette page contient les pages d'homonymie de Ainsi soit-il et Ainsi soient-ils.

Ainsi soit-il est la traduction française de amen.

Ainsi soit-il peut désigner :
 Ainsi soit-il, album de Louis Chedid (1981) ;
 Ainsi soit-il (Shattered Vows), série télévisée américaine (1984) ;
 Ainsi soit-il, film de Gérard Blain (2000) ;
 Ainsi soit-il !, pièce de théâtre de Jean-François Champion (2003).

Ainsi soient-ils peut désigner :
 Ainsi soient-ils, série télévisée française (2012).

Voir aussi